Дянков е българско фамилно име. Може да се отнася за:
 Богдан Дянков – български учен (философ), професор
 Даниел Дянков (р. 1965) – български художник
 Симеон Дянков (р. 1970) - български икономист (Световната банка), банкер (ЕБВР), политик (министър на финансите, 2009-2013) и преподавател (икономист, ректор на Руската икономическа школа, 2013, Лондонско училище по икономика, от 2015)
 Траян Дянков (1976-2016) – български футболист

Български фамилни имена